George Jones kan henvise til:

 George Jones (senator) – (1766–1838), amerikansk politiker
 George Jones (maler) – (1786–1869), britisk maler
 George Jones (journalist) – (1811–1891), amerikansk journalist, grundlægger af New York Times
 George Jones – (1931–2013), amerikansk countrysanger
 George Jones (RAAF officer) – (1896–1992), australsk kamppilot og officer i RAAF